Джеймс Клаф Гист III (; род. 28 октября 1986 года в Адане, Турция) — американский баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. В 2008 году был выбран во втором раунде драфта под общим 57-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс».

Школа и колледж 
Гист посещал частную католическую школу в Монтгомери, штат Мэриленд. На уровне колледжей играл за Мэрилендский университет в Колледж-Парке.

Профессиональная карьера 
Гист был выбран под общим 57-м номером драфта НБА 2008 года командой «Сан-Антонио Спёрс». Практически сразу игрок был отправлен в Европу, где выступал за итальянский клуб «Бьелла». В сезоне 2009–10 игрок перешёл в команду чемпионата России «Локомотив-Кубань». После сезона в России игрок вернулся в НБА и тренировался вместе со «Спёрс» в Летней лиге 2010 года, однако 19 октября 2010 года клуб расторг контракт с игроком.

Сезон 2010/2011 Гист провёл в Сербии, где выступал за «Партизан», в составе которого стал чемпионом Сербии, выиграл Кубок Радивоя Корача, а также чемпионом Адриатической лиги. Летом 2011 года игрок перешёл в чемпионат Турции, где присоединился к команде «Фенербахче-Улкер». 7 июля 2012 года «Фенербахче» объявил, что контракт с игроком не будет продлён.

15 августа 2012 года Гист подписал годичный контракт с правом продления ещё на один сезоне к командой чемпионата Испании «Малага». 26 сентября в составе «Малаги» игрок стал победителем конкурса по броскам сверху чемпионата Испании. В декабре 2012 года Гист перешёл в клуб «Панатинаикос» в рамках обмена на Энди Панко. По окончании сезона Гисту было предложено продлить контракт с клубом ещё на два сезона. В итоге Гист играл за «Панатинаикос» жо 2019 года. 

После выступал за клубы «Црвена звезда» и «Бавария»

Личная жизнь 
Джеймс Гист родился на военной базе ВВС США Инджирлик в Турции, недалеко от Аданы, где его отец проходил службу. Он стал первым американцем, родившимся на этой военной базе.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Профиль в чемпионате Греции

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)
Игроки БК «Бьелла»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК АСВЕЛ